Crossover har flere betydninger:

Fiktion 
 En Crossover (fiktion)
 Crossover (film fra 2006)

Musik 
 En Crossover (musik)
 Crossover thrash

Andet 
 en Crossover utility vehicle - CUV
 CrossOver (software)